FCMA est un sigle qui signifie:

 Football club municipal d'Aubervilliers
 FCMA, membre diplômé du Chartered Institute of Management Accountants britannique

Homonymie d'acronyme